

События

Византия 
 31 октября — византийская императрица Ирина свергнута с трона и заменена Никифором I Геником. Она была сначала отправлена на один из островов Пропонтиды, а затем на Лесбос. Это событие означало конец правления Исаврийской династии.

Европа 

 Крум становится ханом Болгарии (до 814 года).
 Викинги осадили Айону.
 Эгберт становится королём Уэссекса, до 839 года. Он сменяет на троне Беортрика (Бритрика) и разрывает союз с Мерсией.
 Начало года. Прибытие к Карлу посольства из Константинополя. Византийский эмиссар Лев явился «чтобы подтвердить мир между франками и греками».
 Весна. Архиепископ Зальцбургский Арн становится эмиссаром Карла в Баварии.
 27 марта (Пасха). Карл встречает праздник в Ахене.
 «Прагматический капитулярий» Карла.
 15 сентября. Грамота Карла из Вогез, в которой подтверждаются привилегии монастыря Герсфельд.
 Октябрь. Общее имперское собрание в Ахене.
 Карл Великий требует принесения ему новой присяги как императору.
 Франки оккупировали Ортано с выходом на Адриатику и расположенный к югу от Фоджи город Лючера.
 Аварский набег на франкский юго-восток. Жертвами этого нападения стали графы Гадолох и Годераум.
 Карл предложил Никифору провести границу между империями так, что франки получали Венецию и прибрежные города Истрии и Далмации. Никифор отказал. Капитулярий Карла, обязывающий проходить морскую службу населению приморских провинций.
 Пипин Итальянский захватил несколько городов в Беневентском герцогстве, но потом отступил.
 Людовик Благочестивый продолжает успешные действия против мавров на Пиренейском полуострове.
 В городе Сарагоса вспыхнуло и было подавлено восстание против Кордовского эмирата.

Азия 
 Джайяварман II начинает правление в Камбодже, провозглашается независимость кхмеров и создаёт королевство Ангкор. Также Джайяварман II устанавливает культ бога-солнца, который будет сосуществовать с буддизмом и брахманизмом.
 В Корее построен буддийский храм Хэинса

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 802 году
 Гуго — аббат Сен-Квентина (822—823), канцлер Людовика Благочестивого (834—840), канцлер Карла Лысого (841—844), аббат Сен-Бертена (836), незаконный сын императора Карла Великого от наложницы Регины.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 802 году

См. также